Saebisch ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Georg Saebisch (1903–1984), deutscher Theater-, Film- und Fernsehdarsteller
 Steffen Saebisch (* 1970), deutscher Politiker (FDP)